15-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу среди юношей до 17 лет проходил в Азербайджане с 5 по 21 мая 2016 года.

В турнире имели право принимать участие только игроки, родившиеся после 1 января 1999 года. Продолжительность каждого матча 80 минут — два тайма по 40 минут с 15-ти минутным перерывом.

Чемпионом Европы в шестой раз стала сборная Португалии, обыграв в финале Испанию по пенальти со счётом 5:4 (основное время закончилось со счётом 1:1).

Отборочный турнир 

Финальному турниру чемпионата Европы по футболу среди юношей до 17 лет предшествовали два отборочных этапа: отборочный и элитный. В течение этих раундов 53 команды выявили 15 из них, которые прошли в финальную часть.

Участники

Стадионы

Групповой этап

Группа A

Группа В

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Бомбардиры 
7 мячей

  Жозе Гомиш

4 мяча

  Абель Руис

3 мяча

  Райс Нельсон
  Ренат Дадашов

  Яри Отто

  Браим Диас

2 мяча

  Кристоф Баумгартнер
  Беньямин Хаджич
  Атакан Аккайнак

  Франсиско Гарсия
  Диогу Дало

  Мигел Луиш
  Юэль Асоро

1 мяч

  Валентино Мюллер
  Романо Шмид
  Мейсон Маунт
  Бен Моррис
  Джордж Херст
  Мурад Махмудов
  Фарид Набиев
  Адриен Бонджованни
  Милан Коррен
  Лоис Опенда
  Кай Хаверц

  Сэм-Фрэнсис Шрек
  Поль Лосано
  Жорди Эмбоула
  Мойзе Кин
  Марко Оливьери
  Андреа Пинамонти
  Джанлука Скамакка
  Себастьян Бук-Йенсен
  Йенс Одгор
  Че Нуннели
  Дилан Фенте

  Тахит Чон
  Мезаке Джу
  Домингуш Кина
  Жедсон Фернандеш
  Деян Йовелич
  Игор Максимович
  Сергей Булеца
  Андрей Кулаков
  Денис Янаков
  Тедди Бергквист

Автоголы

  Лука Майзль (в матче с Германией)
  Эльчин Асадов (в матче с Португалией)

  Том Баак (в матче с Боснией)

  Марко Илич (в матче с Нидерландами)

Ссылки 
 Страница турнира на официальном сайте УЕФА

Футбол в Европе в 2016 году
Спорт в Азербайджане в 2016 году
Международные соревнования по футболу в Азербайджане
Футбол
Май 2016 года
Чемпионаты Европы в Азербайджане